I liga 1972/1973 – 39. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Wzięło w nich udział 14 drużyn, grając systemem kołowym. Był to ostatni sezon przed powiększeniem ligi do 16 zespołów.

Tytułu bronił .

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecze barażowe o dwa miejsca w I lidze w sezonie 1973/1974 między 13. drużyną I ligi a 4. zespołem II ligi oraz 14. drużyną I ligi a 3. zespołem II ligi.

Polonia Bytom i Odra Opole utrzymały miejsce na najwyższym poziomie ligowym.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Paweł Mogielnicki's Page – historia I ligi polskiej w statystyce 
 Wikiliga – sezon 1972/1973 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w polskim sporcie
1973 w polskim sporcie